Atlasbrug (Amsterdam), brug in Amsterdam-Centrum over de Bloemgracht
Pont Atlas, brug in Luik.